„Oyashio” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Oyashio” – niszczyciel typu Kagerō z okresu II wojny światowej
 „Oyashio” (SS-511) – okręt podwodny z lat 50. XX wieku
 „Oyashio” (SS-590) – okręt podwodny typu Oyashio z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów